Валерия Александровна Гурьева (21 декабря 1929, Ташкент — 7 января 2015, Москва) — советский и российский учёный в области психиатрии, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела судебно-психиатрических проблем несовершеннолетних Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского

Биография 
Родилась в Республике Узбекистан в семье служащих. В 1946 году окончила школу и поступила на лечебный факультет Ташкентского медицинского института, который окончила в 1952 году. С 1955 по 1958 год обучалась в очной аспирантуре при ВНИИ им. В. П. Сербского в Москве.

В 1960 году защитила кандидатскую диссертацию «К вопросу об истерической психопатии в судебно-психиатрической практике», в 1971 году — докторскую диссертацию «Психопатии в подростковом и юношеском возрасте (клинико-катамнестическое исследование, судебно-психиатрический аспект)».

Приняла активное участие в создании в октябре 1981 года в структуре Института им. В. П. Сербского экспертного отделения для несовершеннолетних.

Научная деятельность Валерии Александровны была связана с исследованием проблем судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних, возрастной специфики психических заболеваний в подростковом возрасте, разработкой клинических критериев невменяемости, ограниченной вменяемости, профилактики правонарушений несовершеннолетних с психическими расстройствами. Работы В. А. Гурьевой стали основополагающими при исследовании личностной патологии, пуберата, шизофрении в подростковом возрасте, умственной отсталости, органической и личностной патологии, гебоидного синдрома, нарушений развития, аффективных расстройств и многих других. В. А. Гурьева ввела понятие «дисгармонически протекающий пубертатный криз», дифференцируя его от паталогического и гармонического.

В 1986 г. В. А. Гурьевой было присвоено ученое звание профессора.

Монография В. А. Гурьевой «Клиническая и судебная подростковая психиатрия» выдержала несколько переизданий. В 1995 году в Париже была издана её книга «Пубертатный криз» на французском языке.

Валерия Александровна скончалась 7 января 2015 года, на 86 году жизни, похоронена 10 января 2015 г. на Хованском кладбище в Москве.

Награды и звания 
За свой труд Валерия Александровна награждена значком «Отличник здравоохранения» (1971 г.), медалью «Ветеран труда» (1985 г.) и многими другими, в 1999 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Библиография 
Автор более 100 научных работ, в том числе монографий, руководств, методических рекомендаций, пособий для врачей.
Некоторые работы:
 «Психопатии в подростковом и юношеском возрасте (клинико-катамнестическое исследование, судебно-психиатрический аспект)» (Автореф. дисс. …докт. мед. наук. — М., 1971);
 «Юношеские психопатии и алкоголизм» (совместно с Гиндикиным В. Я., М., 1980);
 «Агрессивное поведение лиц с психическими расстройствами/ Диагностика, судебно-психиатрическая экспертиза, профилактика» (в соавторстве с Макушкиным Е. В., Пособие для врачей / Под ред. Т. Б. Дмитриевой, Б. В. Шостаковича. М., 1999);
 «Острые аффективные реакции у несовершеннолетних с психогенным развитием личности (клиника, диагностика, судебно-психиатрическая оценка)» (в соавторстве с Морозовой Н. Б., Методические рекомендации. — М., 1990);
 «Психопатология подросткового возраста» (в соавторстве с Семке В. Я., Гиндикиным В. Я., Томск, 1994. — 310 с.);
 «Психология и психопатология аффективных расстройств» (в соавторстве с Гиндикиным В. Я., Макушкиным Е. В., М., 2005. — 275 с.);
 «Клиническая и судебная подростковая психиатрия» (в соавторстве с Дмитриевой Т. Б., Макушкиным Е. В. и др. — М., 2007. — 488 с.)

Примечания 

Психиатры России
Похороненные на Хованском кладбище